La Cacciana è una delle numerose frazioni del comune di Fontaneto d'Agogna.

Descrizione
Strutturalmente formato in modo analogo a molte delle frazioni vicine, questo abitato è posto immediatamente a sud del paese vero e proprio.

Incendio
La frazione è nota a livello locale per essere stata protagonista nel corso della resistenza partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale: il 20 settembre 1944, come conseguenza dei suoi rapporti con una vicina industria molitoria, le forze fasciste la saccheggiarono e la incendiarono.
Come risultato, ben 54 edifici tra casolari e abitazioni andarono distrutti, anche se in seguito il nucleo abitativo fu rapidamente ricostituito.

Al giorno d'oggi, in memoria di questa devastazione e delle relative vite spese, vi è una croce commemorativa all'entrata nord della frazione realizzata da un artigiano del luogo.

Frazioni della provincia di Novara
Fontaneto d'Agogna